Kaiser Friedrich bezeichnet folgende Personen:

 Friedrich I. (HRR) (genannt Barbarossa; 1122–1190), römisch-deutscher Kaiser
 Friedrich II. (HRR) (1194–1250), römisch-deutscher Kaiser
 Friedrich III. (HRR) (1415–1493), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
 Friedrich III. (Deutsches Reich) (1831–1888), deutscher Kaiser und König von Preußen

Kaiser Friedrich bezeichnet:
 Kaiser Friedrich (Schiff, 1886), historisches Fahrgastschiff in Berlin
 Kaiser Friedrich (Schiff, 1888), Raddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft auch benannt als Blasewitz
 Kaiser Friedrich (Schiff, 1898), Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyd

Siehe auch:
 Kaiser-Friedrich-Forschungspreis, Forschungspreis für Optischen Technologien
 Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche, Kirche in Berlin-Mitte
 Kaiser-Friedrich-Halle, Halle in Mönchengladbach
 Kaiser-Friedrich-III.-Klasse, Klasse von Linienschiffen
 Kaiser-Friedrich-Park, Park in Aachen
 Kaiser-Friedrich-Quelle, Heilquelle in Offenbach am Main
 Kaiser-Friedrich-Ring, Straße in Wiesbaden, siehe Ringstraße (Wiesbaden)
 Kaiser-Friedrich-Therme, Thermalbad in Wiesbaden
 Kaiser-Friedrich-Turm
 Friedrichsgymnasium
 Friedrich Kaiser